Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Barclays Dubai Tennis Championships) van 2008 vond plaats van 25 februari tot en met 1 maart 2008 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de achtste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2008. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Justine Henin was als eerste geplaatst. Ze bereikte de kwartfinale, waarin ze werd verslagen door de Italiaanse Francesca Schiavone.

De als achtste geplaatste Russin Jelena Dementjeva versloeg in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Svetlana Koeznetsova in drie sets. Het was haar negende WTA-toernooizege, waarvan acht op hardcourt.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Cara Black / Liezel Huber waren het eerste reekshoofd. Zij wonnen het toernooi door in de finale het ongeplaatste Chinese koppel Yan Zi en Zheng Jie in twee sets te verslaan. Het was hun veertiende gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Huber twaalf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2008
Dubai